Back and in attack, foi o terceiro álbum de Milli Vanilli, e foi gravado em 1998, data que foi e devia ser comercializado; infelizmente a morte de Robert Pilatus impediu realização.

Álbuns de 1998
Música de dança
fr:Back and in Attack